Cosmorama kan syfta på följande:

 Cosmorama, före detta biograf i Göteborg
 Cosmorama, Falköping, biograf i Falköping

Geografi

Brasilien 

 Cosmorama (ort), São Paulo, 
 Cosmorama (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar